Air Mauritius, de nationale luchtvaartmaatschappij van Mauritius (IATA-code MK)
 Noord-Macedonië, een land in Zuidoost-Europa (ISO-code MK)
 Mallakastër, een district in de Albanese prefectuur Fier (kentekencode MK)
 MK (televisiezender), een Zuid-Afrikaanse muziekzender
 MK Sportscars, een Brits automerk
 Maarse & Kroon, Autobusonderneming, eerst gevestigd te Leimuiden en vanaf 1933 te Aalsmeer.
 opnamestandaard voor gereedschap (Morse Konus), zie Morseconus
 Mortal Kombat (computerspelserie), een computerspelserie
 Mario Kart, een serie van racespellen

mk kan verwijzen naar:
 Macedonisch (Slavisch), een Indo-Europese taal, voornamelijk gesproken in Noord-Macedonië, Albanië, Bulgarije en Griekenland (ISO 639-1-code mk)
 .mk, het achtervoegsel van domeinnamen in Noord-Macedonië